Dersu Usala ist der Name folgender Person:
 Dersu Usala (1849–1908), russischer Jäger und Waldläufer

Dersu Uzala steht für:
 Dersu Uzala, Originaltitel von Dersu Usala, der Taigajäger, Reisebericht von Wladimir Arsenjew aus dem Jahr 1923
 Dersu Uzala (1961), sowjetischer Spielfilm von Agassi Babajan aus dem Jahr 1961 
 Dersu Uzala (1975), sowjetischer Spielfilm von Akira Kurosawa aus dem Jahr 1975
 (4142) Dersu-Uzala, Asteroid des Hauptgürtels